

Листвянка — селище міського типу, Іркутський район, Іркутська область
 Листвянка — селище, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Листвянка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Листвянка — присілок, Тісульський округ, Кемеровська область
 Листвянка — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Листвянка — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Листвянка — селище, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Листвянка — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Листвянка — село, Розівський район, Запорізька область